Marsal (Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Marsal (Tarn) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje